Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2002 года прошёл в деревне Вельп, входящей в город Реден с 19 августам по 1 сентября по круговой системе.

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица, партии

  часть 1
  часть 2
  часть 3

2002 год в шашках
Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
Август 2002 года
Сентябрь 2002 года
Спорт в Нидерландах в 2002 году